Munford kan syfta på:

 Munford, Alabama
 Munford, Tennessee